Flussdiagramm steht für:

 Datenflussdiagramm oder Datenflussplan, Ablaufdiagramm für Computerprogramme
 Programmablaufplan, auch Flussdiagramm oder Programmstrukturplan, für Computerprogramme
 Diagramm in der Systemdynamik zur Darstellung kausaler Zusammenhänge, siehe System Dynamics #Quantitative Modelle

Siehe auch:
 Ablaufdiagramm (Organisationslehre)
 Energiefluss-Diagramm (Sankey-Diagramm)
 Fließschema (Verfahrenstechnik)
 Nassi-Shneiderman-Diagramm (Struktogramm)
 Diagramm (Begriffsklärung)